Afra peut désigner :
 Afra, le nom allemand et anglais d'Afre d'Augsbourg (morte en 304), une sainte catholique ;
 Afra, un torrent de Toscane, en Italie ;
 Afra, une commune rurale de la province de Zagora au Maroc à 81 kilomètres au sud-est de Ouarzazate ;
 Afra (en ), un prénom arabe féminin qui signifie « terre blanche non foulée » ;
 (1187) Afra, astéroïde.

AFRA est une abréviation qui peut désigner :
 Association française du rail.

Éponyme d'un objet céleste